Ба́гмут — украинская фамилия. Вариант фамилии Бахмут, образованной от аналогичного прозвища. Прозвище Бахмут восходит к топониму Бахмут. Бахмут — один из старейших городов Донбасса. В 1571 году в письменных источниках впервые упоминается самая крупная на юге России «Бахмутская сторожа». Бахмут (Бахмутка) — река, приток Северского Донца.

Известные носители 
 Багмут, Владимир Николаевич (род. 1962)  — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Багмут, Иван Андрианович (1903—1975) — украинский советский писатель, драматург и журналист.